En Pologne, Kowale peut désigner : 

dans la voïvodie de Podlachie
 Kowale, village du powiat de Białystok
 Kowale, village du powiat de Bielsk
 Kowale, village du powiat de Sokółka

dans la voïvodie de Poméranie
 Kowale, village du powiat de Gdańsk 
 Kowale, village du powiat de Kartuzy 
 Kowale, village du powiat de Kwidzyn

dans la voïvodie de Silésie
 Kowale, village du powiat de Cieszyn
 Kowale, village du powiat de Częstochowa

dans d'autres voïvodies
 Kowale, village de la voïvodie de Łódź
 Kowale, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Kowale, village de la voïvodie de Mazovie
 Kowale, village de la voïvodie d'Opole
 Kowale, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie